Plaats in Indonesië
 Senayan (Kebayoran Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Jakarta in de provincie Jakarta
 Senayan (Poto Tano), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara